Bercea este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Florian Bercea, deputat român ales în județul Bihor
 Radu Bercea, pictor român
 Virgil Bercea, episcop român
 Bercea, localitate din județul Sălaj
 Biserica de lemn din Bercea

Vezi și 
 Borcea (dezambiguizare)
 Berceanu (nume)
 Burcea (nume)
 Berca
 Bercan

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Toponime românești